Норотал има више значења:

 Норотал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Норотал (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику